Dapaah ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Kan-Dapaah (* 1953), ghanaischer Politiker
 Cecilia Abena Dapaah, ghanaische Politikerin
 Michael Dapaah (* 1991), britischer Schauspieler und Komiker